Konkordiaplatz heißt der Ort des Zusammenfließens mehrerer Gletscher

 in der Schweiz; siehe Aletschgletscher#Ursprung am Konkordiaplatz
 im Karakorum; siehe Concordiaplatz